Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer, waarbij ondernemingen werkzaam in besloten busvervoer, taxivervoer, openbaar vervoer en goederenvervoer zijn aangesloten.

KNV Taxi geldt als brancheorganisatie in Nederland voor het taxivervoer.

Externe links
De Internet site van Koninklijk Nederlands Vervoer

Nederlandse verkeers- en vervoersorganisatie
Nederlandse werkgeversorganisatie
Nederlandse brancheorganisatie